Dolgin ist der Familienname folgender Personen:

 Gail Dolgin (1945–2010), US-amerikanische Dokumentarfilmerin
 Joshua David Charles Dolgin (* 1976), kanadischer Rapper, Musiker, DJ und Produzent, siehe Socalled